Ralls bezeichnet:

 Ralls (auch Ralls Genet oder Ralls Janet), eine Sorte des Kulturapfels

Ralls ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Ralls (* 1993), englischer Fußballspieler
 John Perkins Ralls (1822–1904), US-amerikanischer Arzt und Politiker
 Katherine Ralls (* 1939), US-amerikanische Zoologin

Ralls steht als geografische Bezeichnung für:

 Ralls (Texas), Ortschaft im US-Bundesstaat Texas
 Ralls County, Verwaltungseinheit im US-Bundesstaat Missouri